Струйський — прізвище. Має також жіночу форму: Струйська. Відомі такі носії:
 Струйські — дворянський рід, що бере початок з XVII століття.
 Струйський Микола Єремович (1749—1796) — російський поет, критик, видавець XVII століття. Дідусь поета А. І. Полєжаєва.
 Струйський Петро Петрович (при народженні Петро Харитонович Кобзар; 1863-1925) — антрепренер, актор, режисер.
 Струйський Микола Миколайович (1885—1935) — військовий моряк, гідрограф, учасник Першої світової та Громадянської війни в Росії, головний штурман флоту, дослідник Каспійського моря, капітан 2 рангу.
Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем